

Patronyme 

 Jacques Desforges (1723-1792), plus connu sous le nom de l'abbé Desforges
 Paul Desforges-Maillard (1699-1772), poète français
 Pierre-Jean-Baptiste Choudard dit Desforges (1746-1806), dramaturge français
 Jean Desforges (née en 1929), athlète britannique
 Nicolas Desforges (né en 1955), préfet français

Voir aussi 
 Barthélemy Hus-Desforges (1699-1786), directeur de théâtre français
 Pierre-Louis Hus-Desforges (1773-1838), musicien français, petit-fils du précédent
 Le piton Desforges est un sommet de La Réunion
 Régine Deforges (1935-2014), écrivain français

Liens externes